Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2021 spelades i Lettlands huvudstad Riga 21 maj–6 juni 2021 beträffande toppdivisionen och var det 84:e i ordningen, arrangerat av International Ice Hockey Federation. 

IIHF meddelade den 18 november 2020 att endast toppdivisionen i världsmästerskapet 2021 skulle spelas, de lägre divisionerna blev inställda med anledning av coronaviruspandemin.

Toppdivisionen 
Toppdivisionen skulle från början samarrangeras av Lettland och Belarus, men den 18 januari 2021 tog IIHF beslutet att flytta mästerskapet från Belarus på grund av protesterna mot regimen i landet. Den 2 februari 2021 bestämde förbundet att Riga tar över hela VM-turneringen.

Kvalificerade lag

Grupp A
 
 
  
 
 
 
 
 
Grupp B
 
 
 
 
  (värdnation)

Gruppspel 
Vid samma poäng går resultat vid inbördes möte före målskillnad i tabellplacering.

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutresultat
Slutresultat av VM 2021 (baserat på resultat i gruppspel och slutspel):

Referenser

Noter

Externa länkar 
 

Ishockeysäsongen 2020/2021
2021
Internationella ishockeytävlingar i Lettland
2021 i Lettland